Porgy and Bess může být:

 Porgy a Bess (v angličtině Porgy and Bess) – opera George Gershwina
 Porgy and Bess (album, Ella Fitzgerald a Louis Armstrong) – společné album Elly Fitzgeraldové a Louise Armstronga z roku 1957
 Porgy and Bess (album, Harry Belafonte a Lena Horne) – společné album Harryho Belafonte a Leny Horne z roku 1959
 Porgy and Bess (album, Oscar Peterson a Joe Pass) – společné album Oscara Petersona a Joe Passe z roku 1976
 Porgy and Bess (album, Miles Davis) – album Milese Davise z roku 1959